Moltkes Palæ kan henvise til flere artikler:

Moltkes Palæ (Gyldenløves lille Palæ) – et palæ i Dronningens Tværgade i København opført fra 1700-1702
Christian VII's Palæ – også kaldet Moltkes Palæ – palæet, der udgør den sydvestlige del af Amalienborg